Afghane steht für
 einen Staatsbürger Afghanistans
 einen Angehörigen der Paschtunen (Volk in Afghanistan und Pakistan)
 eine Hunderasse, siehe Afghanischer Windhund
 Schwarzer Afghane, eine Haschisch-Sorte

Siehe auch:

 Afghan
 Der Afghane, Roman von Frederick Forsyth